Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Minulý ročník získala trofej tchajwansko-japonská dvojice Kchaj-čchen Čchangová a Šúko Aojamová, která se však tohoto ročníku nezúčastnila.

Titul si připsala nejvýše nasazená dvojice Tímea Babosová a Čan Chao-čching, když ve finále ve dvou setech porazily nasazené čtyřky Jung-žan Čanovou a Saj-saj Čengovou 6–3 a 6–4.

Nasazení párů 
 ' Tímea Babosová /  Čan Chao-čching (vítězky)
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová /  Sie Su-wej (semifinále)
  Čan Jung-žan /  Čeng Saj-saj (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2014
Sport v Malajsii v roce 2014